est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 untriacontane, numéro CAS 
 11-décylheneicosane, numéro CAS